Prangins steht für:

 Prangins, eine politische Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Prangins (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus der Waadt

Prangins ist der Familienname folgender Personen:

 Guy de Prangins († 1394), Bischof von Lausanne
 Jean de Prangins, römisch-katholischer Geistlicher; Bischof von Lausanne und von Aosta